Nació en la vida institucional y sindical argentina como consecuencia de la fusión de la Administración General de Impuestos Internos (30 de marzo de 1891) y la Dirección General del Impuesto sobre los Réditos (19 de enero de 1932) creando así la Dirección General Impositiva el 10 de enero de 1947 según Ley 12927.

La Unión Personal Civil de la Nación UPCN –Seccional 27– agrupaba parte del personal de DGI, cuya idiosincrasia y perfil técnico-jurídico, no encuadraba con la inacción de este sindicato, y que no llegaba a representar sus legítimos intereses. La acción sindical se desarrolló con más ímpetu en el escenario político argentino después de 1945, en la Presidencia de Juan Domingo Perón (1895-1974), en un marco de incesante proceso de acumulación económica y de política redistributiva.

Crece en el espíritu de los trabajadores de la Dirección General Impositiva de todo el país Capital Federal, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Mendoza, entre otros, la convicción federalista de constituir un Gremio autónomo, y del 27 al 30 de agosto de 1956 se realiza en Huerta Grande provincia de Córdoba el primer Congreso de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (AEDGI) con la participación de representantes de todo el país, instituyendo y consolidando así, su propia identidad gremial.

La interrupción de la democracia por la dictadura militar de Eduardo Lonardi - Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) no pudo silenciar el accionar de esta Asociación. En 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se obtiene el Primer Escalafón y la carrera técnica y administrativa por la denominada “Comisión de los 18” integrada por delegados de todo el país: L. Oliveto, D. Roata , D. E. Ugarteche, E. J. Morales, R. Merlo, J. Chávez, N. Ferri, J. C. Latorre, A. Cabrera, O. Cantón, A. Lares, A. Raffo, E. Samper, L. De Rose, J. Piva, J. Bachetti, A. Amaya, y, L. Gutiérrez.

La continuidad histórica fundacional de la AEDGI prosiguió con la Constitución definitiva el 13 de noviembre de 1958. La Inscripción Gremial se logra el 6 de julio de 1959, aprobándose su Estatuto el 21 de diciembre de 1959. El Ministerio de Trabajo emite la Personería Gremial el 18 de mayo de 1961 a la entidad como Asociación profesional de primer grado, constituida por personal de la Dirección General Impositiva de la Nación, administrativo y técnico, de servicio, obrero y de maestranza.

Este es un período de razonable de ingreso salarial, y ya en 1962 comienza nuevamente la inestabilidad política que termina en la crisis institucional del 2 de abril de 1962 entre Azules y Colorados, y asume el gobierno de transición José María Guido. En aquellas circunstancias los trabajadores expresaron en hechos memorables, reflejados en diarios de la época, la defensa de la Institución frente a los intentos de privatizar y debilitar al Estado por intereses internos y externos, siendo entonces la primera exteriorización pública sobre la evasión de capitales y concientización de la cultura tributaria argentina.

En 1973 la Asociación consigue suscribir el primer convenio colectivo de trabajado de trabajadores estatales de América Latina, la CCT 117/73, renovado mediante la CCT 46/75 del año 1975, donde se incluyen derechos de avanzada en el mundo laboral y modelo para otras organizaciones. Así, el 19 de mayo se celebraba como el Día del Trabajador Impositivo. La dictadura cívico-militar de 1976 suspendió muchos derechos de la misma. A pesar de ello, como podía organizarse en esos momentos difíciles, la militancia no fue acallada, pagando el mismo costo que otors trabajadores de otras actividades: compañeras y compañeros desaparecidos, cuya lucha siempre se reivindica. Recién a los dos años de recuperada la democracia de 1983, se restablece la CCT 46/75, a pesar de que las administraciones siguieron con la metodología de disposiciones y/o resoluciones unilaterales. En 1989, la Asociación logra la reincorporación de los cesanteados, despedidos y renunciantes bajo presión durante la dictadura cívico-militar. En noviembre de 1991, el Ministerio de Trabajo, en el proceso de discusión de la convención colectiva, dicta el Laudo 15/91 que quita derechos de la CCT 46/75.

Fruto de la política imperante en el momento, en el año 1996, mediante el Decreto 1156 se fusionan la DGI (Dirección General Impositiva) y la ANA (Administración General de Aduanas), formando la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En los años 2000 y 2001 la Asociación enfrentó exitosamente las intenciones de privatizaciones de áreas del Organismo. En el año 2006, la AEDGI modifica su estatuto, y en otras, cambia la denominación de la Entidad por ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PÚBLICOS (AEFIP). En el año 2007, a tono con el fallo de la Corte Suprema por un trabajador de la Casa despedido y un gobierno nacional y popular, se logra derogar el despido sin causa que había establecido el laudo 15/91. En el año 2009 se produce el ingreso de trabajadoras y trabajadores provenientes de las ex AFJPs que habían sido estatizadas en 2008 mediante la Ley 26.425 y cuya tarea en la Institución es en lo atinente a los recursos de la seguridad social.

En la actualidad, desde 2019, las autoridades de la Asociación están encabezadas por el Secretario General Pablo FLORES, que encarna una renovación generacional en la Entidad. Por primera vez en la historia de la Asociación Sindical cinco Compañeras integran el Secretariado Nacional.  En su primer bienio de gestión ha logrado que las remuneraciones del personal haya superado a la inflación, a la inversa del primer bienio de la anterior conducción sindical. Amén de atravesar el desafío inédito de una gestión en tiempos de pandemia. Una demorada decisión ha sido tomada respecto al 19 de mayo, es declarado como el Día del Trabajador y Trabajadora Fiscal, que recepta cabalmente las tareas desarrolladas por el personal de la Casa. 
Sindicatos de Argentina